Кубок Житомирської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Житомирської обласної федерації футболу.

Усі переможці

Суперкубок Житомирської області

Див. також 
 Чемпіонат Житомирської області з футболу

Примітки

Посилання 
 Візитна картка Федерації футболу Житомирської області 
 Історія чемпіонатів та кубків Житомирщини 1945—2008 рр. 
 ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНСКОЙ ССР — Региональный футбол России  
 2006 рік. Кубок Житомирської області 
 2007 рік. Кубок Житомирської області 
 2008 рік. Кубок Житомирської області 
 2009 рік. Кубок Житомирської області 
 2010 рік. Кубок Житомирської області 
 СК «Легион» (Житомир) завоевал Кубок Житомирской области по футболу (2009)  
 «Металург» — володар суперкубка Житомирщини 
 Легіон" проти «Хіммашу»: долю Суперкубку області вирішували… пенальті 
«ЗВЯГЕЛЬ-750» ВОЛОДАР СУПЕРКУБКУ ЖИТОМИРЩИНИ 2010 
 Житомирські футбольні війни
 Кубок Житомирщини 2011 (Коцюбко)
 Кубок Житомирщини 2011  (Опанащук)
 СК «Легіон» — володар Кубку Житомирської області з футболу 2012  (Коцюбко)
 Кубок Житомирщини 2012  (Опанащук)
 Кубок Житомирщини 2013 (Опанащук)
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Північна і Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Центр та Північ 
 ФК "Полісся" (Ставки) - володар Кубку Житомирської області 2017 
ФК «Полісся» (Ставки) – володарі Суперкубку Житомирської області 2018
ФК «Полісся» (Ставки) – переможець Суперкубку Житомирщини 2019

 КНИГА "ЖИТОМИРЩИНА ФУТБОЛЬНА" 1945-2017 

 Футбольний сезон на Житомирщині-2019: підсумки 
ФК «Звягель» – переможець Суперкубку Житомирщини 2021

Житомирська область
Спорт у Житомирській області